American Tragedy Redux () — первый ремиксовый альбом американской рэпкор-группы Hollywood Undead, состоящий из ремиксов на песни с их второго студийного альбома American Tragedy. Альбом был выпущен 21 ноября 2011 года на лейбле A&M/Octone Records.

Об альбоме 
Через некоторое время после выхода альбома American Tragedy 11 августа 2011 года группа объявила конкурс фанатских ремиксов песен «Le Deux» и «Bullet», лучшие из которых войдут в альбом.

Треки были записаны различными диджеями и музыкантами с июня по сентябрь, перед тем как группа отправилась в World War III Tour вместе с Asking Alexandria, в конце 2011 года. Первый сингл с альбома «Levitate (Digital Dog Club mix)» был выпущен в октябре 2011 года вместе с видеоклипом к нему.

Список композиций

Позиции в чартах

Участники записи 
Hollywood Undead

 Charlie Scene — вокал, соло-гитара, композитор
 Da Kurlzz — ударные, перкуссия, скриминг, вокал, композитор
 Danny — вокал, композитор
 Funny Man — вокал, композитор
 J-Dog — клавишные, синтезатор, пианино, ритм-гитара, бас-гитара, вокал, скриминг, композитор
 Johnny 3 Tears — вокал, композитор

История издания

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Примечания 

Альбомы Hollywood Undead
Альбомы ремиксов 2011 года